Келер има више значења:
 Келер (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Келер (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Келер (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас

Особе 
 Хорст Келер, бивши председник Немачке